Auguste Morisot (1857-1951), peintre, vitrailliste et décorateur français ;
 Berthe Morisot (1841-1895), peintre française ;
 Claude Barthelemy Morisot (1592-1661), écrivain français ;
 Edma Morisot (1839-1921), peintre française, sœur de Berthe Morisot ;
 Jacques Philippe Morisot-Gratte-Pain (1755-1823), un homme politique français ;
 Jean Morisot, plus connu comme Jean de Sauteval (1899-1967), médecin, dentiste et illustrateur français  ;
 Joseph Morisot (1767-1821), architecte français ;
 Stéphane Morisot (né en 1978), footballeur français.

Voir aussi
 (6935) Morisot, un astéroïde de la ceinture principale
 Morisot, un cratère vénusien nommé ainsi en l'honneur de Berthe Morisot